431 Nephele – asteroide della fascia principale
Nephele – genere di lepidotteri della famiglia Sphingidae

Pagine correlate
Nefele